Németh Viktor (1827–1896) ferences szerzetes, hittantanár
 Németh Viktor (1977) labdarúgó